Si steht für:

 Si (Beamter), Name eines altägyptischen Beamten
 Si (Mali), Sitz einer Kreisverwaltung in der Region Ségou in Mali
 Piaggio Si, Name eines Mofas und Kleinmotorrads von Piaggio
 Si Tianfeng (* 1984), chinesischer Geher
 Si Yajie (* 1998), chinesische Wasserspringerin
 Si Yew-Ming (* 1979), malaysischer Tennisspieler
 Si (Suzhou) (泗县; Pinyin: Sì Xiàn), ein Kreis der bezirksfreien Stadt Suzhou, Provinz Anhui, VR China
 Silicium, nach den Symbolen der chemischen Elemente
 Sportinformation Si, Schweizer Sportnachrichtenagentur
 Si (Magazin), ein deutschsprachiges Fachmagazin für SHK-Handwerksunternehmer

SI oder S.I. steht für:

 Internationales Einheitensystem
 Israel Standard, israelischer Normenstandard 
 Schweizer Illustrierte, schweizerisches Boulevardmagazin
 Schweizer Informatik Gesellschaft
 Schwimminstruktor, Fachlehrer für Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen in der Schweiz
 Sensorische Integration, Zusammenspiel der Sinnesmodalitäten
 Sentiero Italia, Fernwanderweg
 Service Indicator, Dienstekennung im ISDN-Protokoll
 Silver-Locus, Genort, dessen Produkt eine Rolle in der Melaninsynthese spielt
 Sinc-Funktion, analytische Funktion
 Sinus Integralis, durch ein Integral gegebene Funktion, Integralsinus
 Situationistische Internationale, Gruppe europäischer interdisziplinärer Intellektueller
 Slowenien, Ländercode nach ISO 3166-1
 Smithsonian Institution, eine bedeutende US-amerikanische Forschungs- und Bildungseinrichtung
 Soroptimist International, internationale Frauen-Organisation
 Source Index, ein Index-Register der x86 Architektur, siehe X86-Prozessor #Real_Mode
 Sozialistische Initiative, eine Nachfolgeorganisation von Die Klarheit
 Sozialistische Internationale, weltweiter Zusammenschluss sozialistischer und sozialdemokratischer Parteien
 Sparkassen Informatik, IT-Dienstleister und Rechenzentrum der Sparkassen
 Speedindex, Buchstabenindex zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Geschwindigkeit bei Reifen
 SPORTident, Datensystem im Orientierungslauf
 Sports Illustrated, US-amerikanisches Sportmagazin
 Hotel Stuttgart International (in Flughafennähe), ausgebaut zum SI-Centrum in Stuttgart-Möhringen
 Surface Interval, die Oberflächenpause bei einem Wiederholungstauchgang, siehe: Tauchgang #Wiederholungstauchgänge
 Svenska institutet, schwedisches staatliches Institut
 eine sowjetische Lokomotivbaureihe, siehe SŽD-Baureihe СИ

SI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Kreis Siegen-Wittgenstein
 Italien: Provinz Siena
 Polen: kreisfreie Stadt Siemianowice Śląskie
 Slowakei: Okres Skalica

ŠI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Kroatien: Šibenik
 Serbien: Šid

SÍ steht für:

 SÍ Sørvágur, färöischer Fußballverein
 SÍ Sumba, färöischer Fußballverein

si bzw. .si steht für:

 Tonbezeichnung H, siehe anderssprachige Tonbezeichnungen
 chemischer Deskriptor, siehe Prochiralität
 .si, Top-Level-Domain von Slowenien
 sammlung insel, deutsche Buchreihe des Insel Verlags (1965–1969)
 singhalesische Sprache, Sprachencode nach ISO-639-1
 Sinus cardinalis, mathematische Funktion
 Slowenien, Ländercode nach ISO 3166
 Die Sinc-Funktion oder auch die si-Funktion
 small inclusions, Reinheitsstufe von Diamanten; siehe Diamant #Reinheit (clarity)
 eine mögliche Transkription des japanischen Kana-Zeichens shi (Kana)

Siehe auch:
 S1
 Sie
 Sieh
 Sea
 See (Begriffsklärung)

SI